

Wydarzenia na świecie 

 Europa
 trzecia wyprawa Henryka II do Italii

Zmarli 
 16 marca - Herybert z Kolonii, arcybiskup Kolonii, święty kościoła katolickiego (ur. ok. 970)

1021